О’Кейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 О’Кейн, Дин (род. 1963) — профессиональный снукерист из Новой Зеландии.
 О’Кейн, Дэннис (1818—1863) — американский военный ирландского происхождения, полковник федеральной армии в годы Гражданской войны в США.
  (род. 1956) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).